Ohba se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hideaki Ohba
 Tatsuyuki Ohba